YNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North Spirit Lake (Ontario) (Canada)
 yno – codice ISO 639-3 della lingua yong